Dawang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dawang (socken i Kina, Guangxi), 
 Dawang (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar